Bona – imię żeńskie
 Bona (Bona Sforza d’Aragona) – królowa Polski (1518–1557) i wielka księżna litewska, druga żona Zygmunta I Starego
 Bona – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Nièvre
 bona – dawniej wychowawczyni małych dzieci w bogatych domach

Zobacz też

Mitologia 
 Bona Dea (Dobra Bogini) – w mitologii rzymskiej bogini związana z kultem Faunusa
 Mens Bona – w mitologii rzymskiej bogini jasności umysłu i spokoju ducha

Osoby 
 Bona Małgorzata Sabaudzka – księżniczka sabaudzka
 Jan Bona – kupiec, redaktor, działacz narodowy i społeczny
 Paul Bona – as lotnictwa niemieckiego
 Richard Bona – kameruński muzyk
 Samuele Dalla Bona – włoski piłkarz
 Stanislaus Bona – amerykański biskup polskiego pochodzenia

Sztuka 
 Bona Fide – album grupy muzycznej Wishbone Ash
 Królowa Bona – polski serial historyczny

Inne 
 bona fides (dobra wiara) – subiektywne przekonanie o istnieniu jakiegoś prawa
 Mount Bona –  najwyższy szczyt G. Wrangla w Stanach Zjednoczonych
 Bonawentura – strona ujednoznaczniająca